Die Liga 1 2021/22 war die 84. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie wurde am 15. Juli 2021 eröffnet und endete am 29. Mai 2022. Im Anschluss fanden noch die Play-offs sowie die Relegation statt. Meister wurde Titelverteidiger CFR Cluj.

Modus 
Die Saison wurde mit 16 Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die Teams der Plätze 1 bis 6 in einer Doppelrunde den Meister aus, während die zehn Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 der Abstiegsrunde eine Einfachrunde spielten. Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurde übernommen.

Der Meister nahm an der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, der Zweitplatzierte und Pokalsieger an der 2. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League teil. Am Ende der Abstiegsrunde spielte der Siebte in einem Spiel zuhause gegen den Achten. Anschließend traf der Gewinner auf den Drittplatzierten. Der Sieger sicherte sich einen weiteren Startplatz für die 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Die Teams auf den Plätzen 15 und 16 stiegen direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 spielten in der Relegation gegen den 3. bzw. 4. der Liga II gegen den Abstieg.

Mannschaften 
Teilnehmer waren die 13 Vereine aus der Vorsaison sowie die drei Aufsteiger FC Universitatea Craiova, Rapid Bukarest und CS Mioveni. Viitorul Constanța wurde mit Farul Constanța unter der Namen des Letzteren fusioniert.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde werden halbiert und als Bonus gutgeschrieben sowie, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird den betroffenen Teams jeweils ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde werden halbiert und als Bonus gutgeschrieben sowie, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird den betroffenen Teams jeweils ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

UEFA-Europa-Conference-League-Playoffs 
Der Siebte spielt nach Abschluss der Abstiegsrunde zunächst gegen den Achten. Der Sieger spielt dann wiederum gegen den Dritten um die Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2022/23. In diesem Saison wurde der Siebte, der Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Pokalsieger und hat sich dadurch für die Europapokal qualifiziert. Dementsprechend wurde nur das Finale ausgetragen zwischen dem Dritten und den Achten.

|}

Relegation 
Der Dreizehnte und Vierzehnte der Liga I treffen auf den Dritten und Vierten der Liga II, um zwei Starterplätze für die nächste Erstligasaison auszuspielen. Die Spiele finden am 21. und 28. Mai 2022 statt.

|}

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Liga 1 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2021/22